Техностарт — ежегодный российский конкурс инновационных проектов в сфере технологий машиностроительного оборудования для нефтегазохимической, металлургической и атомной промышленности. Конкурс дает возможность участникам рассказать о своих проектах руководителям ведущих российских корпораций и найти среди них потенциальных заказчиков или партнёров.

История 
Конкурс проводится ежегодно начиная с 2013 года. Организаторами выступают Инновационный Фонд Сколково, а также «Объединенные машиностроительные заводы» и АЛРОСА. На первый конкурс в 2013 году была подана 71 заявка из 21 города России, в 2018 году в конкурсе участвовали 560 заявителей из 148 городов в разных регионах России.

Организация конкурса 
Конкурс рассматривает проекты в области оборудования для нефтегазохимического комплекса, промышленной робототехники, криогенного, металлургического, горного оборудования, оборудования, промышленного интернета, металлообработки. Помимо специалистов фонда «Сколково», в состав жюри конкурса входят представители ведущих российских компаний и венчурных фондов: ПАО «Газпром нефть», ГК «Росатом», ГК «Ростех» и другие. Специальная секция АК «АЛРОСА» предназначена для проектов в области горного дела, алмазодобычи и обогащения, геологоразведки, очистки оборотных вод, инноваций в сфере строительства в условиях криолитозоны. Победители награждаются призами от Группы ОМЗ и других партнеров конкурса. Кроме этого, лучшим проектам фонд «Сколково» предоставляет грант на сумму до 5 млн рублей.

Победители прошлых лет

2018

 Павел Рыбин (компания Renewall). «Очистка промышленных стоков и питьевой воды сложного состава»
 Павел Хлюпин. «Индукционная нагревательная система для нефтегазовой отрасли»
 Алексея Сухочев (ООО «Арк инжиниринг»). «Система аддитивного производства металлических изделий»
 Сергей Леонтьев (ООО «БУРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»). «Разработка технологии отбора пробы рассыпных месторождений»

2017

 Андрей Фирсов (ООО «Научно-технический центр СОРАН-Новосибирск»). «Геомагнитная томография»
 Юрий Лешин (СPS Lab). «Повышение эффективности и безопасности промышленных объектов на базе носимых устройств, сенсоров и платформы интернета вещей»
 Вячеслав Каймин («Вибраций нет»). «Программно-аппаратный комплекс для моделирования металлообработки с учетом динамики металлорежущего станка»

Примечания 

Конкурсы в России
Инновации
Атомная промышленность России
Машиностроение
Металлургия
Робототехника